Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 1995 – dziesiąte mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 5–17 września 1995 roku w Brazylii. Tytułu zdobytego w 1993 roku broniła reprezentacja Rosji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Baraże o awans do 1/8 finału

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1995
1995 w Brazylii
1995 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Brazylii